Civita puede estar referido a :

Personas 
 César Civita (1905-2005), editor y empresario ítalo-argentino.
 Roberto Civita (1936-2013), empresario y editor brasileño, nacido en Italia.
 Tullio Levi-Civita (1873-1941), matemático italiano, famoso por sus trabajos sobre cálculo tensorial, pero quién también hizo contribuciones significativas en otras áreas de las matemáticas.

Matemática 
 Símbolo de Levi-Civita, concepto matemático del cálculo tensorial, definido para 2, 3, 4, o n-dimensiones.
 Conexión de Levi-Civita, en geometría de Riemann, es la conexión libre de torsión del fibrado tangente, preservando una métrica de Riemann (o métrica pseudoriemanniana) dada.

Geografía, divisiones administrativas 
 Civita, municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria (Italia).
 Civita Castellana, comuna italiana situada en la provincia de Viterbo, en la región del Lacio, en el centro de la península italiana.